El College Basketball Invitational 2013 fue la sexta edición del College Basketball Invitational. La disputaron 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron en el Torneo de la NCAA de 2013 ni en el National Invitation Tournament 2013. Se celebró entre el 19 de marzo y el 5 de abril de 2013, y el campeón fue la Universidad de Santa Clara.

Participantes

Cuadro final 

* - Partido con prórroga.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2013
National Invitation Tournament 2013

Enlaces externos 
 Web oficial

Baloncesto en 2013
College Basketball Invitational